Tambov" — em língua moksha significa "abismo"
 Tambov — cidade russa
 Oblast de Tambov — província russa
 Revolta de Tambov — revolta campesina
 4621 Tambov — asteroide
 Futbolniy Klub Spartak (Tambov) — clube de futebol da cidade homónima

Desambiguações de topônimos